Puerto Lleras kan syfta på:

Colombia 

 Puerto Lleras (kommun), Meta, 
 Puerto Lleras (ort), Meta,